Legacy é uma família de aeronaves executivas de pequeno a médio porte e alcance intercontinental, com motorização turbofan e capacidade para transportar entre 7 a 15 passageiros, desenvolvida no Brasil e fabricada no país e nos Estados Unidos, a partir de 2001, pela Embraer.

É composta pelos modelos Legacy 450, Legacy 500, Legacy 600 e Legacy 650.

Desenvolvimento 
A Embraer valeu-se do sucesso de vendas das aeronaves comerciais da família ERJ para, a partir destes, ingressar no mercado executivo. Baseando-se no ERJ-145, os engenheiros da fabricante criaram o Legacy, que já nasceu como um avião maduro em vários aspectos, resultando num imediato sucesso de de vendas, notadamente nos Estados Unidos e na Europa.

O primeiro avião a sair da fábrica foi o Legacy 600, com o primeiro voo ocorrido em 2001. Nos anos seguintes novos modelos foram lançados e atualizados.

Vale destacar que os modelos Legacy 450/500 não derivam do mesmo ERJ-145, sendo um projeto inteiramente novo (inclusive serviram de base para a outra linha de aeronaves executivas mais recentes: os Praetor 500/600).

Características 
Além do cockpit, a cabine dos modelos Legacy contam com mais três zonas separadas, quais sejam: cabine de passageiros, toalete e bagageiro interno acessível durante o voo. Seguem abaixo, os destaques tecnológicos de acordo com cada modelo:

Legacy 650:

 Projetado para alta utilização e alta disponibilidade;
 Auto-throttle;
 Synthetic vision system;
 iPad EFB; e
 Capacidade de operação Steep-approach.

Legacy 450/500:

 Design Clean-sheet;
 Contrles Full fly-by-wire com sidestick;
 Sistema de visão aprimorada com head-up display (HUD);
 Sistema inercial de referenciamento (IRS);
 CDTI (funcionalidades ADS-B IN);
 Auto-throttle;
 Synthetic vision system; e
 Capacidade de operação Steep-approach.
Avionics feitos pela OGMA

Modelos 
São quatro os modelos básicos da família Legacy, porém, atualmente três estão em produção: o Legacy 450, o Legacy 500 e o Legacy 650E.

Especificações

Modelos atuais 
Os modelos atualmente em produção pela Embraer são o Legacy 450, Legacy 500 e Legacy 650E.

Galeria de imagens

Ver também 
 Embraer Phenom
 Embraer Praetor
 Embraer Lineage 1000

L
Aviões produzidos no Brasil
Aviões civis de transporte de passageiros
Aviões civis a jato
Aviões bimotor
Aviões monoplanos
Aeronaves com primeiro voo em 2001